Marco Cecchinato era il detentore del titolo, ma si è ritirato prima dell'inizio del torneo.

In finale Matteo Berrettini ha sconfitto Filip Krajinović con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Marin Čilić (secondo turno)
  Borna Ćorić (quarti di finale)
  Marco Cecchinato (ritirato)
  Nikoloz Basilašvili (quarti di finale)

 Laslo Đere (semifinale)
 John Millman (secondo turno)
 Michail Kukuškin (primo turno)
 Radu Albot (secondo turno)

Wildcard 

  Attila Balázs (quarti di finale)
  Marin Čilić (secondo turno)

 Máté Valkusz (primo turno)

Qualificati 

  Miomir Kecmanović (primo turno)
  Lloyd Harris (primo turno)

 Filip Krajinović (finale)
 Yannick Maden (primo turno)

Lucky loser 

  Matthias Bachinger (secondo turno)
  Jahor Herasimaŭ (primo turno)

 Jannik Sinner (secondo turno)
 Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hungarian Open 2019